Pfarrkirche Neumarkt steht für:

 Stadtpfarrkirche Neumarkt am Wallersee zum hl. Nikolaus, in Neumarkt am Wallersee, Land Salzburg
 Pfarrkirche Neumarkt in Steiermark zur hl. Katharina, Burgunterkirche, in Neumarkt in Steiermark
 Pfarrkirche Neumarkt im Hausruckkreis zum hl. Florian, in Neumarkt im Hausruckkreis, Oberösterreich
 Pfarrkirche Neumarkt im Mühlkreis zum hl. Jakobus, in Neumarkt im Mühlkreis, Oberösterreich
 Pfarrkirche Neumarkt an der Ybbs zum hl. Nikolaus, in Neumarkt an der Ybbs, Niederösterreich 
 Pfarrkirche Neumarkt (Südtirol) zum hl. Nikolaus, in Neumarkt, Südtirol
 Münster St. Johannes (Neumarkt in der Oberpfalz), ehemals Stadtpfarrkirche, in Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch: 
 Neumarkt – ein Überblick